

Verhalen 
De wildeman (sprookje)
De wildeman van Gaasbeek, een stripverhaal

Onroerend goed in Nederland 
Geelvinck Muziek Museum in Zutphen, gevestigd in Huis De Wildeman
De Wildeman (Alkmaar), een sculptuur, zie Wildemanshofje
̈De Wildeman (Gouda), een monumentaal grachtenpand
De Wildeman ('s-Hertogenbosch), een monumentaal pand, ook bekend als Onze Lieve Vrouw in de Zon
De Wildeman (Lemmer), een monumentaal pand
De Wildeman (Leersum), een natuurgebied bij Leersum

Personen 
 Émile De Wildeman, Belgisch botanicus

Zie ook 
Wildeman